Palmera, distretto della Costa Rica nel cantone di San Carlos
Palmera, comune della Spagna nella provincia di Valencia
Palmera, azienda conserviera italiana specializzata nella produzione di tonno del gruppo Bolton Manitoba